Національний футбольний дивізіон Люксембургу 2003—2004 — 90-ий сезон чемпіонату Люксембургу з футболу. Титул здобув Женесс (Еш).

Учасники

Перший раунд 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

Примітки: 
1. Клуб Ф91 Дюделанж взяв участь у Кубку УЄФА 2004—2005 як переможець Кубку Люксембургу 2003—2004

Позначення:

Результати

Раунд за право залишитись у Національному дивізіоні

Група A 

Позначення:

Результати

Група B 

Позначення:

Результати

Посилання 
 Національний дивізіон Люксембургу на soccerway 
 Національний дивізіон Люксембургу на rsssf 

2003—2004
Люксембург
Люксембург
2003 у люксембурзькому спорті
2004 у люксембурзькому спорті